Stupel ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Stupel (1923–1997), bulgarischer Komponist und Songwriter
 Juri Stupel (* 1953), bulgarischer Komponist

Siehe auch:
 Stubel